De Rotterdamse wijk Tussenwater
 Het metrostation Tussenwater bij bovengenoemde Rotterdamse wijk

 Het Drentse natuurgebied Tusschenwater